Nordeste (Portugal), een plaats in Portugal
Nordeste (film), een film van Juan Solanos uit 2005
 Regio Noordoost (Brazilië)